Jonas Johansson peut notamment faire référence à :
Jonas Johansson (1984-) joueur de hockey sur glace suédois ;
Jonas Johansson (1995-) joueur de hockey sur glace suédois.